Ники́тинский переу́лок:
 Никитинский переулок — переулок в Астрахани
 Никитинский переулок — переулок в Самаре
 Никитинский переулок — переулок в Сестрорецке (Санкт-Петербург)